Reino Mäkinen (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1951, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1951-52 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1952-53 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1953-54 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1955-56 || Ilves Tampere || SM-sarja ||9 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en février 1932
Naissance à Tampere
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Attaquant de hockey sur glace